Джеймс II може да се отнася за:
 Джеймс II (1430-1460), крал на Шотландия
 Джеймс II (1633-1701), крал на Англия

Вижте също 
 Джеймс